Answers () steht für:
 Answers Corporation, ein NASDAQ-gelistetes Unternehmen, das die Website Answers.com betreibt.
 The Answers, das 1998 veröffentlichte Debütalbum der Band Blue October.

Siehe auch:
 Google Answers, ein ehemaliger Internet-Auskunftsdienst, der 2002–2006 von Google angeboten wurde.